Cacete pode referir-se a:

 Porrete — pedaço de pau curto e grosso, com uma das pontas mais grossas que a outra; similar a porrete, cassetete
 Baguete — espécie de pão longo e estreito, também conhecido como pão-bengala ou bisnaga
 Cacetinho — nome dado ao pão francês no estado da Bahia e no Sul, localizado no Brasil
 Eleições do Cacete — nome pelo qual ficaram conhecidas as eleições brasileiras de 1840
 Cacete — termo obsceno que designa o pênis

Desambiguação